Овражная (бывшая Шилупа ) — река на территории России, протекает по Неманскому району Калининградской области.

География и гидрология 
Река Овражная является левобережным притоком реки Бударки, её устье расположено у посёлка Шепетовка, в 10 километрах от устья Бударки. Длина реки — 14 километров. Площадь водосборного бассейна — 44 км².

Через реку Овражную переброшены 5 железобетонных мостов.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Балтийского моря в Калининградской области без рек Неман и Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000312104300009742.

Примечания 

Реки Неманского района
Бассейн Ржевки (приток Немонина)